Зоя Христова Чекаларова, по съпруг Марковска, е българска просветна деятелка и революционерка.

Биография 
Зоя Чекаларова е родена в 1887 година в костурското село Смърдеш, тогава в Османската империя. Сестра е на видния български революционер Васил Чекаларов и на Георги Чекаларов. В 1901 година завършва с 11-ия випуск Солунската българска девическа гимназия. Учителства в родното село. Омъжва се за българския революционер от Костурско Никола Марковски. Зоя участва активно в македоно-одринското движение, както в родното Костурско, така и в София, където се преселва със семейството си. Ушива знамето на Смърдешката чета; най-вероятно то е представлявало червен квадратен плат с надпис „Свобода или смърть“, а под него млада жена, въоръжена със сабя в ръка, застанала над полумесец. По време на Илинденско-Преображенско въстание остава в Смърдеш и участва в съпротивата срещу нахлуващата в селото войска. След потушаването на въстанието с група въстаници бяга в България. 

В София развива широка просветна и обществена дейност.

Умира в 1961 година.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български революционери от Македония
Български общественици от Македония
Родени в Смърдеш
Дейци на ВМОРО
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Деятелки на ВМОРО
Зоя